Gli ultimi cinque secondi di Mussolini è un saggio storico, uscito nel 1996 per l'editore Il Saggiatore, scritto da Giorgio Pisanò.

Trama 
Il saggio è dedicato alla ricostruzione dei particolari dell'uccisione del Duce del fascismo e della sua compagna Claretta Petacci, avvenuta il 28 aprile 1945, sul Lago di Como, e si basa sull'esito di ricerche storico-giornalistiche condotte principalmente dall'autore attraverso quasi 40 anni.

L'autore, giornalista - ex fascista, ex militare della Xª Flottiglia MAS di Junio Valerio Borghese ed ex senatore del MSI - sostiene una tesi che si contrappone alla versione ufficiale che identifica in Walter Audisio - il Colonnello Valerio - il responsabile materiale dell'esecuzione di Mussolini e della Petacci, grazie anche ad una serie di testimonianze, svelando particolari inediti sull'evento.

L'inchiesta condotta da Pisanò è corredata da documentazione d'archivio, parzialmente riprodotta nel libro assieme a materiale fotografico ed al resoconto integrale del referto autoptico eseguito sul corpo di Mussolini dopo l'esposizione del suo cadavere in Piazzale Loreto.

Edizioni

Voci correlate 
 Morte di Benito Mussolini

Saggi storici sul fascismo